Jader Volnei Spindler (* 18. Januar 1982 in Venâncio Aires, Brasilien) ist ein brasilianischer Fußballspieler auf der Position eines Stürmers.

Karriere 
Der 1,91 Meter große Stürmer begann seine Karriere 1998 beim Verein Defensor Sporting Club. 2001 wechselte er als Minderjähriger zum japanischen Verein Ōmiya Ardija, er absolvierte 30 Ligaspiele und schoss 13-mal ins Tor. In der Saison 2003/04 ging er wieder zum japanischen Verein zurück, nahm an 84 Ligaspielen teil und erzielte 37 Tore. Nach sechs Jahren unterzeichnete er einen Vertrag beim Verein Gamba Osaka und erhielt im gleichen Jahr die Auszeichnung J. League Best XI. Beim Pan-Pacific Championship schoss er 2008 vier Tore und die japanische Mannschaft gewann 6:1 gegen den amerikanischen Verein Houston Dynamo. Im nächsten Jahr wurde er für eine Milliarde Yen (umgerechnet 7,7 Millionen Euro) an den Saudi-arabischen Verein al-Ahli Dubai verkauft. 2010 unterschrieb er einen Vertrag beim Verein al-Jazira Club und wurde 2012 vom Verein al-Arabi ausgeliehen. Im Dezember 2012 kehrte er nach Japan zurück, er unterschrieb einen Vertrag beim Verein Shimizu S-Pulse. Am 24. Juli 2013 unterschrieb er einen Vertrag beim Verein Tianjin Teda.

Weblinks 
 Statistiken bei Mamvs.narod.ru  (englisch, russisch)
 

Fußballspieler (Defensor Sporting Club)
Fußballspieler (Montevideo Wanderers)
Fußballspieler (Grêmio Porto Alegre)
Fußballspieler (Guarani FC)
Fußballspieler (Ōmiya Ardija)
Fußballspieler (Vejle BK)
Fußballspieler (Gamba Osaka)
Fußballspieler (al-Ahli Dubai)
Fußballspieler (al-Jazira Club)
Fußballspieler (Shimizu S-Pulse)
Fußballspieler (Ventforet Kofu)
Fußballspieler (al-Arabi Doha)
Fußballspieler (Tianjin Teda)
Fußballspieler (Botafogo FC, SP)
Brasilianer
Geboren 1982
Mann